Listets kan syfta på:

Bulgarien 

 Listets (distrikt i Bulgarien, Silistra), Obsjtina Glavinitsa, 
 Listets (distrikt i Bulgarien, Burgas), Obsjtina Ruen,